Рже́вский муниципальный округ — муниципальное образование в Тверской области России. В рамках административно-территориального устройства ему соответствует округ.

Административный центр — город Ржев.

География 
Муниципальный округ расположен на юге области и граничит на севере со Старицким, на востоке — с Зубцовским, на западе — с Оленинским и Селижаровским муниципальными округами (районами) Тверской области, на юге — с Сычёвским районом Смоленской области. Территория округа составляет 2804 км².

Географическое положение округа можно считать одним из региональных преимуществ, причём постоянно растущим.

Основной рекой округа является река Волга, которая при ширине 50-100 метров извилистой долиной с высокими берегами прорезает весь округ с северо-запада на юго-восток. Кроме р. Волга следует отметить её крупные притоки — река Итомля и река Молодой Туд (Тудовка). На юге  округа частично протекает река Осуга, образующая во многих местах естественную границу Тверской и Смоленской областей, а на севере находится исток реки Малой Коши. Реки и водоёмы округа богаты рыбой.

Округ расположен в зоне смешанных лесов с преобладанием мелколиственных пород (берёза, осина, ель, ольха, сосна). Под лесом занято 141 тыс. га. и 21 тыс. га кустарников, что составляет 46 % всей площади округа. Животный мир лесов представляют такие животные, как лось, медведь, волк, рысь, лесная куница, лисица, заяц и другие. Из птиц: гусь серый, рябчик, тетерев, глухарь, утка и прочие.

История 
В прошлом через территорию округа проходили водные и сухопутные пути, она была предметом постоянной борьбы соседних княжеств. С XVI века эти земли входят в Ржевский уезд Русского государства. С 1796 эта территория относилась к Тверской губернии и большей частью входила в Ржевский уезд. В 1929 был образован Ржевский округ  и Ржевский район в его составе. В 1930 году округ был упразднён, а район продолжал входить в Западную, а в 1935 году перешёл в состав в Калининской области. В годы Великой Отечественной войны этот район был ареной ожесточённых боев в 1941, 1942 и 1943 годах и подвергся сильным разрушениям. Многие деревни были уничтожены, и после войны не были восстановлены.  

В рамках организации местного самоуправления с 2005 до 2022 гг. в границах района функционировал муниципальный район, а в границах города — городской округ. 

Законом Тверской области от 5 мая 2022 года муниципальный район со всеми входившими в его состав сельскими поселениями были упразднены и объединены с городским округом города Ржев в Ржевский муниципальный округ. Этим же законом Ржевский район как соответствующая административно-территориальная единица была упразднена и преобразована в округ с центром в городе окружного значения Ржев.

Население 

Численность населения Ржевского муниципального округа в границах бывших Ржевского муниципального района и городского округа город Ржев по состоянию на 1 октября 2021 года составляла  жителей.

 Урбанизация
Городское население (город Ржев) составляет  % от всего населения округа.

Населённые пункты 
В Ржевский муниципальный округ входят 390 населённых пунктов, в том числе один город и 389 сельских населённых пунктов.

 Упразднённые населённые пункты

Общая карта 
Легенда карты:

Органы местного самоуправления 
Структуру органов местного самоуправления муниципального округа составляют:
 Дума Ржевского муниципального округа;
 Глава Ржевского муниципального округа;
 Администрация Ржевского муниципального округа;
 Контрольно-счётная палата Ржевского муниципального округа.

Глава муниципального округа с 15 декабря 2022 года — Крылов Роман Сергеевич, который ранее был главой города Ржева.

Председатель Думы муниципального округа — Константинов Андрей Викторович.

Экономика 
Основное направление экономики округа — льноводство и льнообработка, молочное животноводство и птицеводство.

Транспорт 

Округ имеет выгодное транспортное расположение. По нему проходят железнодорожные магистрали Москва — Рига и Лихославль — Брянск, автомагистраль  «Балтия», автодороги Ржев — Тверь и Ржев — Осташков. Расстояние до областного центра г. Твери по автодороге — 131 км, по железной дороге — 178 км, водным путём по реке Волга — 182 км. Расстояние до Москвы по автодороге — 230 км, по железной дороге — 236 км.

Археология 
На поселении Благовещение в X—XII из ржевских мореных глин было изготовлено 8% горшков, из старицких глин — 2% горшков. Остальная керамика поступала в Тверское Поволжье, скорее всего, с юга и запада. Во второй половине X века на Благовещенье горшки были привезены из 5 центров производства керамики, в первой половине XI века — из 14 центров, во второй половине XI века и в первой половине XII века — из 12 центров, во второй половине XII века — из 8 центров.

Достопримечательности 
В 2020 году завершилось строительство крупнейшего памятника в современной России — Ржевского мемориала Советскому солдату. Торжественное открытие с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко прошло в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 30 июня 2020 года. Мемориал находится возле деревни Хорошево.

Известные люди 
 В селе Есемове родился участник Отечественной войны 1812 года генерал А. Н. Сеславин.
 В с. Клепенино (не сохранилось) — родовом имении Обручевых и образцовом сельскохозяйственном имении России, созданном жившими там И. М. Сеченовым и его супругой Марией Александровной, родился и вырос известный советский геолог и писатель В. А. Обручев.
 Ржевский уезд посещали Н. В. Гоголь, А. Н. Островский.
 В усадьбе Знаменское вырос генерал А. А. Игнатьев.
 В усадьбе Прудки родился и вырос генерал Л. Д. Василевский.
 В деревне Малахово родилась хоровой дирижёр, композитор, народная артистка СССР (1980) Мешко, Нина Константиновна (1917—2008).
 В деревне Каменка родился А. И. Авдюков, советский государственный и хозяйственный деятель.

Ржевский район — родина Героев Советского Союза: В. С. Александровский, В. Д. Балашов, И. П. Журавлёв, И. П. Зрелов, А. К. Константинов, В. Н. Кубарев, Д. С. Молодцов, Ф. Я. Морозов, М. И. Румянцев, К. И. Царицын, В. Ф. Цветков.

Примечания 

Ржевский муниципальный округ